Pater Noster (Padre Nuestro, en latín) puede referirse a:

 Pater Noster, oración cristiana elaborada por Jesús de Nazaret según relatan los evangelios de Mateo y de Lucas.
 Iglesia del Pater Noster, iglesia católica ubicada en el Monte de los Olivos, al norte de las tumbas de los profetas, en Jerusalén.
 Paternoster Row, calle del Londres medieval en la que el clero de la Catedral de San Pablo rezaba el Padre nuestro.
 Paternóster (ascensor), es un elevador cíclico que consiste en una cadena de compartimentos abiertos que, sin detenerse, se mueve lentamente en un ciclo hacia arriba y hacia abajo en un edificio.
 Paternóster, la otra mirada, película de terror argentina de 2016. 
 Lago paternóster, lago que forma parte de una serie de lagos glaciares que están conectados por una única corriente o un sistema de cauces trenzados.

En la forma, en español, Padre nuestro o Padrenuestro puede referirse a:
 Padre nuestro o Padrenuestro, oración cristiana elaborada por Jesús de Nazaret según relatan los evangelios de Mateo y de Lucas.
 Padre nuestro, película sin sonido coproducción de Argentina y España dirigida en 1925 por Julio Irigoyen.
 Padre nuestro, película de México dirigida en 1953 por Emilio Gómez Muriel.
 Padre nuestro, película de España dirigida en 1985 por Francisco Regueiro
 Padre nuestro, película de Chile dirigida en 2006 por Rodrigo Sepúlveda Urzúa.
 Padre nuestro, película de Argentina y Estados Unidos dirigida en 2007 por Christopher Zalla.
En la forma, en italiano, Paternostro puede referirse a:
 Paternostro (glaciar), glaciar de la Antártida.
 Néstor Paternostro, director de cine argentino.